Фіна́л Ку́бка Фран́ції 1943 — останній матч у розіграші Кубка Франції з футболу 1942—1943 років, 24-й фінал турніру. Відбувся на стадіонах «Олімпійському Ів дю Мануар» в передмісті Парижа Коломбі та паризькому «Парк де Пренс» 9 травня та 22 травня 2010 року.

У фіналі взяли участь «Марсель» та «Бордо». Для визначення переможця знадобилося два матчі - у зв'язку з тим, що перший матч завершився унічию 2:2 для визначення переможця довелося грати другий матч на іншому стадіоні. Дубль Еммануеля Азнара, а також голи Жоржа Дара та Фелікса Піронті принесли перемогу «Марселю».

Протокол матчу

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 

Франція
1943